Baran se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Ibrahim Baran
 Tomasz Baran